Iswestkowy () ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Iswestkowy (Jüdische Autonome Oblast), Siedlung städtischen Typs in der Jüdischen Autonomen Oblast
 ländlicher Siedlungen:
 Iswestkowy (Republik Altai), in der Republik Altai
 Iswestkowy (Chabarowsk), in der Region Chabarowsk
 Iswestkowy (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Iswestkowy (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk